Javier Gutiérrez Cuevas (1985) – sciatore spagnolo
 Javier Gutiérrez (1972) – schermidore cileno
 Javier Gutiérrez Álvarez (1971) – attore spagnolo
 F. Javier Gutiérrez (1973) – regista spagnolo